Summit County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Summit County, Colorado
 Summit County, Ohio
 Summit County, Utah